Führ ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Führ (* 1931), deutscher Bildungshistoriker 
 Eduard Führ (* 1947), deutscher Architekturhistoriker und -theoretiker

 Johannes Führ (* 1954), deutscher Vermögensverwalter und Bankmanager
 Martin Führ (* 1958), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Wieland Führ (* 1953), deutscher Historiker 
 Wilhelm Führ (1883–?), deutscher Kommunalpolitiker